Bellemolen (Denderbelle), voormalige windmolen in gemeente Lebbeke
 Bellemolen (Essene), watermolen in gemeente Affligem